Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1992, JVM i ishockey 1992, var den 16:e upplagan av Juniorvärldsmästerskapet i ishockey som arrangerades av International Ice Hockey Federation.

Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B- och C-JVM. Dessa divisioner spelades som tre turneringar:
A-JVM spelades i Füssen och Kaufbeuren, Tyskland, under perioden 26 december 1991 - 4 januari 1992.
B-JVM i Tychy och Oświęcim, Polen, under perioden 27 december 1991- 5 januari 1992.
C-JVM i Marino och Rom, Italien, under perioden 28 december 1991 - 4 januari 1992.

Oberoende staters samvälde vann sitt första guld. Sverige  tilldelades silvermedaljerna och USA vann bronsmedaljer.

Slutresultat

AJVM 

Turneringen avgjordes genom att lagen spelade en serie där alla lagen mötte alla. Det lag som efter sju omgångar placerade sig på första plats i tabellen utropades till juniorvärldsmästare i ishockey. Alla lag spelade sju matcher, där vinst gav två poäng, oavgjord en poäng och där inbördes möte gällde innan man delade på lag genom målskillnad i tabellen.

På nyårsdagen 1992 upphörde Sovjetunionen som nation och laget som spelat under namnet bytte till OSS(Oberoende staters samvälde) i resterande matcher. De hade ingen ny flagga och spelade i samma tröjor, men bokstäverna 'CCCP' var borttagna. 

Schweiz relegerades till BJVM inför 1993

Results

Skytteliga

Turneringens All-star
 Målvakt  Mike Dunham
 Back  Scott Niedermayer
 Back  Janne Gronvall
 Forward  Alexei Kovalev
 Forward  Michael Nylander
 Forward  Peter Ferraro

Pool B
Åtta lag deltog vid BJVM i Tychy och Oswiecim, Polen som spelades 27 december 1991- 5 januari 1992. Alla lag spelade sju matcher, där vinst gav två poäng, oavgjord en poäng och där inbördes möte gällde innan man delade på lag genom målskillnad i tabellen.

Denna turnering erbjöd ett ganska osannolikt resultat, fyra av de åtta lagen slutade på delad första plats. I inbördes möten hade Japan och Polen 4 poäng vardera, Norge och Frankrike 2 vardera, så Japans seger över Polen i den sista matchen gav dem turneringssegern.

Slutställning

Japan vann och flyttades upp till AJVM 1993. Nordkorea kom sist och flyttades ner till CJVM.

Turnerings utmärkelser

CJVM
CJVM spelades i Marino och Rom, Italien mellan 28 december 1991 och 4 januari 1992. Nio lag deltog vilka delades upp i tre grupper med tre lag i vardera grupp där de möttes i enkelmöten. Vinnarna i respektive grupp gick vidare till en ny grupp om tre lag där segraren gick upp till BJVM. Tvåorna spelade mot varandra i en fortsättningsgrupp för att avgöra placeringarna fyra till sex. Treorna i respektive grupp skulle även de göra detta. Men eftersom Grekland hade använt en otillgänglig spelare i första gruppspelet diskvalificerades de och det spelades bara en match för att avgöra plats 7-8.

Inledande omgång
Grupp A

Grupp B

Grupp C

Fortsättningsomgångarna
Första gruppen

Italien vann och flyttades upp till BJVM 1993.

Andra gruppen

Match om 7:e plats
 1 - 1

Referenser

1991 i Italien
1991 i Polen
1991 i Tyskland
1992 i Italien
1992 i Polen
1992 i Tyskland
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Ishockeysäsongen 1991/1992
1992
Sportevenemang i Bayern
Sportevenemang i Rom
Sport i Oświęcim
Rom under 1900-talet
Bayern under 1900-talet